Alalkomenai () ist in der antiken Geografie:

 Alalkomenai (Boiotien), ein Ort in Boiotien
 Alalkomenai (Ithaka), Stadt auf der Insel Ithaka
 Alalkomenai (Paionien), illyrische Stadt in Paionien